Галя́мин — русская фамилия.

 Галямин, Валериан Емельянович (1794—1855) — российский военный топограф, директор Императорского фарфорового завода, художник-любитель.
 Галямин, Владимир Павлович (1938—2010) — советский рабочий-металлург, Герой Социалистического Труда.
 Галямин, Дмитрий Александрович (род. 1963) — советский и российский футболист и тренер.
 Галямин, Олег Алексеевич (1940—2011) — советский хоккеист и футболист, хоккейный тренер.
 Галямин, Фёдор Иванович (1843—1889) — российский купец, городской голова города Кургана. 

 Галямина, Юлия Евгеньевна (род. 1973) — российский политик.